Le parc des Capucins est le nom porté par plusieurs espaces verts dans diverses villes :
 un parc à Coulommiers, en Seine-et-Marne (France) ;
 un parc à Nantes, en Loire-Atlantique (France).